Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 28 dans le monde.

 Route fédérale 28 en Allemagne
 Route 28 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 28 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 New York State Route 28 aux États-Unis
 Route européenne 28
 Route magistrale 28 en Serbie
 Route principale 28 en Suisse
 Route régionale 28 en Tunisie
  dans certains pays